Miska ist der Familienname folgender Personen:

 František Miska (1919–2017), tschechoslowakischer Schauspieler, Bühnenregisseur und Theaterleiter
 Matteo Miska (* 2005), deutscher Schauspieler
 Pali Miska (1931–2008), albanischer kommunistischer Politiker